Бурковецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район
 Бурковецька сільська рада — Київська область, Тетіївський район